Erhart Küng – scultore svizzero-tedesco
 Hans Küng – teologo, presbitero e saggista svizzero
 Leonie Küng – tennista svizzera
 Mirena Küng – ex sciatrice alpina svizzera
 Patrick Küng – ex sciatore alpino svizzero
 Stefan Küng – pistard e ciclista su strada svizzero